Павел Фёдорович Автомонов (; 10 июня 1922, Александровка (ныне Золочевский район, Харьковская область, Украина) — 8 мая 1988, Киев) — советский писатель, сценарист. Кандидат исторических наук.

Биография 
После окончания средней школы был призван на службу в ВМФ СССР. Участник Великой Отечественной войны. Войну встретил моряком Балтийского флота.

В боях за Ленинград получил тяжёлое ранение. После госпиталя вернулся в строй. Разведчик-радист. Неоднократно бывал за линией фронта, где выполнял боевые задания советского командования в тылу группы немецко-фашистских армий «Норд» как радист разведгруппы.

В последние годы жизни работал деканом факультета журналистики Киевского университета.
Умер 8 мая 1988 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Творчество 
П. Автомонов — автор ряда книг. Основная тема — подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Он писал о разведчиках, пограничниках, первыми отражавших вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, о партизанах и подпольщиках, мужестве и героизме советских воинов.

Избранные произведения 
 «Лес шумит» (повесть-хроника, 1955);
 «В Курляндским котле» (Серия: Библиотечка военных приключений). — М.: Воениздат, 1955)
 «Имя его неизвестно» (1960)
 «Отчизны выполняя приказанье» (1975)
 «Мой танк — 317» (1978)
 «Второй фронт» (1980)
 «Каштаны на память» (1985)
 «Мой позывной — „Галка“» (1986).
 «Когда разлучаются двое» (трилогия);
 «Так рождались звёзды»;
 «Недописанная анкета»;
 «Автограф сержанта Цыбули»;
 «Ледовый десант».

Соавтор сценария кинофильма «Дачная поездка сержанта Цыбули» (1979).

Награды 
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Отечественной войны II степени;
 орден Красной Звезды;
 орден «Знак Почёта»;
 орден Дружбы Народов;
 медали СССР.

Ссылки 
 Павел Автомонов

Авторы приключенческой литературы
Разведчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Байковом кладбище
Кандидаты исторических наук
Родившиеся в Золочевском районе (Харьковская область)